Polska Formuła Mondial Sezon 1992 – czwarty sezon Polskiej Formuły Mondial. Międzynarodowym mistrzem Polski został Wiktor Kozankow (Estonia 25), a mistrzem Polski – Andrzej Godula (Estonia 25).

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1992 w sportach motorowych
1992 w polskim sporcie
Polska Formuła Mondial